MTN est un code, qui signifie :
 Mauritanie, selon la liste des codes pays du CIO (Comité international olympique)
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), la Mauritanie a pour code alpha-3 MRT
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, la Mauritanie a pour code RIM
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, la Mauritanie a pour code alpha-3 MRT

 MTN Group est une multinationale sud-africaine active dans le domaine des télécommunications.
Filiales : MTN Cameroun, MTN Côte d'Ivoire...
 MTN-Qhubeka, ancienne dénomination d'une équipe cycliste précédemment parrainée par l'entreprise sud-africaine, devenue désormais l'équipe cycliste Dimension Data depuis 2016

Code